Distribution poate fi:

 Asesoft Distribution, companie de distribuție de IT din România
 FIT Distribution, companie de distribuție de IT din România 
 Aline Distribution Grup, companie de distribuție IT din România
 Agroalim Distribution, companie de distribuție de alimente din România
 Marathon Distribution, companie de distribuție de alimente din România
 C&S Distribution, companie de distribuție de bunuri de larg consum din Cluj-Napoca
 Total Distribution, companie de distribuție de bunuri de larg consum din România
 Final Distribution, companie importatoare de țigle metalice cu acoperire de piatră naturală
 Antrax Distribution Grup, companie distribuitoare de materiale de construcții din România
 Sprinter Distribution, companie producătoare și distribuitoare de acumulatori și corpuri de iluminat din România
 Delta Distribution, companie de retail din România
 Kraus & Co Sport & Casual Distribution, companie de distribuție de îmbrăcăminte din România
 Buena Vista Distribution, companie de distribuție de film din Statele Unite
 PLD Linux Distribution, distribuție de Linux bazată pe RPM